Volunteers () — пятый студийный альбом американской психоделической рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в ноябре 1969 году на лейбле RCA Records.

Об альбоме 
Выпуск отсрочился из-за споров с лейблом насчёт острых политических текстов и небольшого количества сквернословия, присутствующего на альбоме. Также на это повлияло конфликт с организацией Volunteers of America, именем которой и был назван альбом. В итоге название сократили.

Список композиций

Участники записи 
 Марти Балин — Ведущий вокал
 Грейс Слик — вокал, фортепиано, орган
 Пол Кантнер — ритм-гитара, бэк-вокал
 Йорма Кауконен — соло-гитара, бэк-вокал
  — бас-гитара
  — ударные, перкуссия
 Джои Ковингтон — перкуссия
 Приглашённые музыканты
 Steven Stills — орган Хаммонда
 Ники Хопкинс — фортепиано
 Джерри Гарсия — педальная слайд-гитара

Примечания

Ссылки 
 Volunteers на сайте Discogs.com

Альбомы Jefferson Airplane